Kuba steht für:

Geografisches:
 Geographie Kubas
 Kuba (, amtliche Bezeichnung Republik Kuba), ein Inselstaat in der Karibik
 Kuba (Insel), größte Insel der Großen Antillen sowie der Karibik überhaupt und die Hauptinsel des Inselstaats Kuba 
 Kuba (Indien), ehem. indischer Zwergstaat der Kathiawar Agency
 Kuba-shima 久場島, eine Insel der Senkaku-Inseln
 Kuba (Lelaufe), ein osttimoresisches Dorf im Suco Lelaufe
 Kuba (Russland)
 Quba (Stadt) Aserbaidschan und Hauptstadt des Bezirks Quba 
Weiteres:
 Kuba Motor, türkischer Motorradbauer
 Kuba-Imperial, ein Hersteller von Tonmöbeln und Musikgeräten aus Wolfenbüttel
 Kuba-Messer
 Kuba (Einheit), ein altes Flüssigkeitsmaß
 Kuba-Föderation, ein ehemaliger Verbund von rund 20 Ethnien, sämtlich Bantu-Völker, in Zentralafrika
Kuba (Park), Park in der norwegischen Stadt Oslo
 die Koseform von Jakub (Vorname)

Kuba ist der Familienname folgender Personen:
 Filip Kuba (* 1976), tschechischer Eishockeyspieler
 Günter Kuba (* 1979), österreichischer Schachmeister
 Heinrich Kuba (* 1937), österreichischer Politiker (SPÖ), Abgeordneter zum Nationalrat
 Heinz Karl Kuba († 2015), österreichischer Konzertmanager
 Hikaru Kuba (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Ines Kuba (* 1971), deutsches Fotomodell
 Ingeborg Kuba (* 1929), österreichische Bildhauerin, Keramikerin und Grafikerin
 Johann Kuba (1900–1948), österreichischer Politiker (SPÖ), Niederösterreichischer Landtagsabgeordneter
 Ludvík Kuba (1863–1956), tschechischer Folklorist, Schriftsteller und Maler
 Martin Kuba (* 1973), tschechischer Politiker (ODS)
 Masatomo Kuba (* 1984), japanischer Fußballspieler
 Peter Kuba (* 1952), österreichischer Kunstpädagoge, Maler und Grafiker
 Samuray Kuba (* 1985), kubanischer Musiker
 Teresa Kuba (* 1987), deutsche Schriftstellerin
 Thomas Kuba Thowa (1917–2000), kongolesischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Mahagi-Nioka

KuBa ist das Pseudonym von:
 Kurt Barthel (1914–1967), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:

 Cuba
 Kouba
 Kuba-Moschee
 Kubba
 Kubas